René Dillen (* 18. Juni 1951 in Wilrijk, Belgien) ist ein ehemaliger belgischer Radrennfahrer.

Mit der Fyen Rundt gewann er 1972 eines der traditionsreichsten Radrennen in Dänemark. Als Amateur nahm er 1973 an der Internationalen Friedensfahrt teil und kam beim Sieg von Ryszard Szurkowski auf den 8. Rang des Gesamtklassements.

Er war Profi von 1973 – mit Sonolor aus Frankreich – bis 1979 – mit KAS - Campagnolo aus Belgien.

Palmarès

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Radsportler (Belgien)
Belgier
Geboren 1951
Mann